A View to a Kill signifie Une vue sur un meurtre.

A View to a Kill peut désigner :
 A View to a Kill, le titre original du Dangereusement vôtre, un film anglo-américain réalisé par John Glen et sorti en 1985 ;
 A View to a Kill, un single du groupe Duran Duran, servant de générique d'entrée au film précédent ;
  (1985), deux jeux vidéos basés sur le film précédent ;
 , le douzième épisode de la quatrième saison de The Vampire Diaries.